Líder (del inglés leader) puede referirse a:

Liderazgo 

 Líder, persona a la que un grupo sigue, considerándola como jefe u orientadora;
 Líder de proyecto, persona que tiene la responsabilidad del planeamiento y ejecución de cualquier proyecto;
 Líder de banda, persona que lidera una banda musical.

Periódicos y revistas 
 Líder, diario deportivo venezolano;
 Líder, revista española de juegos de guerra y rol publicada por diferentes entidades y editoriales entre 1979 y 2003;
 Líder, revista mexicana de política, economía y negocios;
 Líder, revista universitaria chilena.

Organizaciones 
 Líder, cadena chilena de supermercados;
 Líder, canal de televisión peruano, de Arequipa.

Política 
 Líder Supremo de Irán
 Líder de la oposición
 Líder de la oposición de España
 Líder de la oposición (Perú)